G2 ima više značenja.

 Heksahlorofen, lek
 ATC kod G02, grupa lekova